Корсуновка — название населённых пунктов на Украине:

 Корсуновка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Корсуновка — село в Валковском районе Харьковской области.